Церква (, «зібрання вірних») — спільнота віруючих, мирян і священиків, одного віросповідання, як місцева так і спільнота всієї земної кулі.
 Церква — християнська конфесія (Католицька церква, Православна церква, Лютеранська церква, Англіканська церква тощо).
 Церква — релігійна громада християн у конкретній місцевості.
 Церква — парафія, церковна громада.
 Церква (, «дім Господа») — храм, в якому відбувається християнське богослужіння

Посилання 
 Церква  //